Star Wars: Thrawn, 1995 októbere és 1998 júliusa között megjelent képregény
 Star Wars: Thrawn, 2017-ben megjelent könyv, szerzője Timothy Zahn